Pampaphoneus ("matador de la Pampa") es un género de dinocéfalos que vivió en el período Pérmico medio (Guadalupiense) en lo que ahora es Sudamérica. Sus restos fósiles se han encontrado en la formación Rio do Rasto en el estado de Río Grande del Sur, Brasil. Se conoce por el holotipo, un cráneo bien conservado de unos 35 centímetros de longitud, con la mandíbula. La especie tipo es Pampaphoneus biccai y el nombre específico honra a José Bicca, propietario del terreno donde se halló el holotipo.

A continuación un cladograma mostrando la ubicación filogenética de Pampaphoneus según Cisneros et al. (2012):

Referencias 

Dinocephalia
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de América del Sur